O Nyköpings BIS é um clube de futebol da Suécia fundado em 1966. Sua sede fica localizada em Nyköping.

Ligações externas
 Página oficial do Nyköpings BIS 

Nicopinga
Clubes de futebol fundados em 1966
Clubes de futebol da Suécia
Fundações na Suécia em 1966